Гончаровский сельсовет — муниципальное образование в Фёдоровском районе Башкортостана.

Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Состав 
д. Гончаровка,

с. Алёшкино.

Староивановка — деревня, упразднена в 2005 году (Закон Республики Башкортостан от 20 июля 2005 года № 211-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров»)

Население

Примечания 

Сельские поселения Фёдоровского района Башкортостана